Melasz, a cukorfeldolgozás mellékterméke
 Melasz, Poszeidón fia
 Melasz, Phrikszosz fia
 Melasz, Porthaón fia
 Melasz, etruszk kalóz
 Melasz, Likümniosz fia
 Melasz, Oinopión fia
 Melasz, Antaszusz fia
 Melasz, Opsz fia
 Melasz, Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség